Gabala steht für:

 Gabala (Phönizien), eine antike Stadt in Phönizien, das heutige Ǧabla in Syrien
 Titularbistum Gabala, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 alte Bezeichnung für ein Volk in Äthiopien, heute die Oromo (Ethnie)
 Gabala (Angola), eine Stadt in Angola
 eine Stadt in Syrien, siehe Dschabla
 Gabala, Stadt in Aserbaidschan, siehe Qəbələ (Stadt), auch Qäbälä oder Qabala
 Gabala (Gattung), Schmetterlingsgattung aus der Unterfamilie der Kahneulchen

Siehe auch:
 Qəbələ